Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2013 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 1 września 2013 roku na torze Silverstone Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Wielkiej Brytanii